AMP Society Building ist der Name folgender Gebäude:

in Australien:
 AMP Society Building (Brisbane)
 AMP Society Building (Wangaratta)

in Neuseeland:
 AMP Society Building (Oamaru), Baudenkmal in der Region Otago auf der Südinsel
 AMP Society Building (Wellington)